Djaló est un nom de famille bissaoguinéen notamment porté par :
Bacari Djaló (1983- ), footballeur bissaoguinéen ;
Yannick Djaló (1986- ), footballeur portugais ;
Marcelo Djaló (1993- ), footballeur bissaoguinéen ;
Tiago Djaló (2000- ), footballeur portugais.
Patronyme africain